Дениз Чакир (; 31. децембар 1981, Анкара) турска је глумица. Рођена је у Анкари, где се и школовала, а потом се преселила у Истанбул, где је започела глумачку каријеру.

Филмографија 

|-
| 2004. || || -{Kadin isterse}- || Алев ||
|-
| 2005. || || -{Iki arada ask}- || Гизем || 
|-
| 2006. || || -{Iste benim}- || Фунда || 
|-
| 2006—2009. || Кад лишће пада || -{Yaprak dökümü}- ||Ферхунде Гувен|| 
|-
| 2009. || || 40  || Севда ||
|-
| 2009. || || -{Kako si?}-  || ||
|-
| 2010. || || -{Ya Sonra?}-  || Дидем ||
|-
| 2011—2012.||Ифет || -{Iffet}-  ||Ифет||
|-
| 2012—2013.||Сулејман Величанствени || -{Muhteşem yüzyıl}-  ||Султанија Шах||
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1982.
Турске глумице